Front Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Front Street Historic District (Kentucky), ID-Nr. 89000398
 Front Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 10001121
 Front Street Historic District (Mississippi), ID-Nr. 84002224
 Front Street Historic District (New Hampshire), ID-Nr. 73000270